Kangerlussaari bezeichnet:
 Kangerlussaari (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlussaari (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland